Jesienią 1936 drużyna piłkarzy Dinama Moskwa zajęła drugie miejsce w rozgrywkach Grupy A Mistrzostw ZSRR.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Za zwycięstwo przyznawano 3 pkt, za remis 2 pkt, a po porażce drużyna otrzymywała 1 pkt.

Bibliografia 
 

1936 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w sezonie 1936